Le terme régie désigne :

 une régie (droit français) : à la fois un établissement public chargé de la gestion d'un service public (exemples : la Régie autonome des transports parisiens, habituellement connue sous le sigle RATP ; aussi à une époque la régie Renault) et un mode de gestion de ce service ;
 une régie (spectacle) : le local d'où est dirigé un spectacle, une émission ; l'ensemble de l'équipe des régisseurs ;
 en comptabilité publique, la régie est une caisse qui permet le paiement des dépenses et/ou l'encaissement de recettes jusqu'à un certain seuil ;
 une régie de quartier : une « régie de quartier » ou « régie de territoire » est une association loi de 1901 qui a pour but de mettre l'activité économique au service d'un quartier ou d'un territoire ; c'est un label de droit privé déposé à l'institut national de la propriété industrielle ;
 une régie immobilière est une société chargée de la gérance immobilière et mandatée par des propriétaires d'immeubles pour en assurer l'entretien et la perception des loyers et charges ;
 la régie d'un domaine historique ou d'une propriété privée , le responsable en étant le régisseur, d'un château par exemple ;
 en France principalement, un contrat en régie (par opposition à un contrat au forfait ) désigne un type de prestation pour lequel les règlements sont en général fonction du temps passé ;
 une régie, un organisme gouvernemental de régulation. Par exemple, le gouvernement du Québec possède la Régie de l'assurance maladie, la Régie du logement, la Régie de l'énergie, la Régie du cinéma, la Régie des alcools, des courses et des jeux, la Régie des rentes, la Régie du bâtiment, la Régie des installations olympiques.

Voir aussi 
 Types de prestation

Références